„Angora” – polski tygodnik
 Angora – dawna nazwa Ankary
 Angora – rasa królika
 Angora – tkanina uzyskiwana z wełny (sierści) królików rasy Angora
 Angora – rasa kota